kawelin – używana do początków XX wieku nazwa minerału kowelin
 pies Kawelin – rzeźba w Białymstoku